Tiffauges est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tiffauges, commune française du département de la Vendée en région Pays de la Loire.

Personnage de fiction 
 Abel Tiffauges, personnage de fiction du roman Le Roi des aulnes de Michel Tournier.

Divers 
 Château de Tiffauges, château sur la commune de Tiffauges
 Gare de Torfou - Le Longeron - Tiffauges, gare ferroviaire française de la ligne de Clisson à Cholet, située sur la commune de Sèvremoine, dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.

Toponymie française